Pamg:
 Pandelela Rinong Pamg (née en 1993), plongeuse malaisienne

PAMG est l'abréviation de :
 Professeur Associé de Médecine Générale.